Музей-дель-Новеченто в Милане (Museo del Novecento) — один из первых и наиболее представительных музеев современного искусства в мире.

Основные работы 
 Лучо Фонтана, Soffitto spaziale, 1956
 Сальваторе Гарау, Композиция, 1995
 Пьеро Мандзони, Дерьмо художника, 1961
 Джакомо Балла, Ragazza che corre sul balcone, 1912
 Марио Барди, Repressione (Milano 1898), 1966
 Умберто Боччони, L'Homme en mouvement, 1913
 Василий Васильевич Кандинский, Композиция, 1916
 Амедео Модильяни, Ritratto di Paul Guillaume (Modigliani Milano), 1916
 Джорджо Моранди, Natura morta con mezzo manichino di terracotta, 1919
 Джорджо де Кирико, Il figlio prodigo, 1922
 Giuseppe Pellizza, Il Quarto Stato, 1901

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Museo del Novecento

Музеи современного искусства
Новеченто